Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth (Brecht), een abdij te Brecht
Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth (Lier), een voormalige abdij te Lier